Мануэ́ль Тáленс (; род. 1948, Гранада, Испания) — испанский писатель-романист, переводчик, автор статей в прессе и испаноязычном Интернете (в частности, колумнист валенсийского издания газеты El País и сотрудник портала ).
Окончил медицинский факультет Гранадского университета. Позже учился в Париже и Монреале. После возвращения в Испанию решил обосноваться в Валенсии и посвятить себя литературе.

Произведения 
Автор трёх романов (, 1992; , 1997; , 2007), трех книг рассказов (, 1995, рассказывающую об испанской Гражданской войне и послевоенном времени; , 2001, за которую он награждён премией критики Андалусии в 2002 г.; , 2003). В 2008 г. вышла книга эссе о кино . Персонажи его книг часто переходят из одного повествования в следующее, таким образом, автор предлагает рассматривать его творчество как одну большую историю, с каждой новой книгой постепенно открывая читателю свой творческий мир.

Мануэль Таленс известен также как переводчик, переводит на испанский язык художественную литературу, драматургию, эссе, работы о кино, книги по психиатрии, научные труды по семиотике (с французского и английского языков).

Ссылки 
 Официальный сайт писателя
 Страничка автора на сайте Rebelión
 Статья в интернет издании «Lafogata»
 Видеоинтервью с Таленсом (по-испански)
 Биография писателя и аннотация его романа «Дочери Евы» (по-английски) 
 Объявление о выступлении в Институте Сервантеса в Москве

Переводчики Испании
Выпускники Гранадского университета
Писатели Испании
Писатели XXI века